Silvério Gomes Pimenta — arcebispo de Mariana
Dom Silvério — município de Minas Gerais

Desambiguações de antropônimos